Allsvenskan 2021 – 97. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji.
Sezon rozpoczął się 10 kwietnia, a zakończył się 4 grudnia 2021.
W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł mistrzowski obronił zespół Malmö FF.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Allsvenskan 
Helsingborgs IF trzecia drużyna Superettan (2021) wygrała 3-2 dwumecz z  Halmstads BK o miejsce w Allsvenskan (2022).

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Allsvenskan - rsssf
 Allsvenskan - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Allsvenskan i Sverige 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
2021 w piłce nożnej
2021 w Szwecji